Ро́берт Э́ллвуд (; , США) — американский религиовед, историк религии и писатель, исследователь нетрадиционных религий.

Профессор мировых религий Университета Южной Калифорнии (1967—1997), бывший заведующий кафедрой религиоведения Богословской школы Чикагского университета.

Автор более 30 книг, в числе которых популярный учебник по религиоведению «Many Peoples, Many Faiths», книги по истории религии («The Fifties Spiritual Marketplace», «The Sixties Spiritual Awakening» и «Islands of the Dawn»), а также книги, написанные с теософской точки зрения («Finding the Quiet Mind», «The Pilgrim Self», «The Cross and the Grail», «Finding Deep Joy», «Frodo’s Quest»).

Является членом  и священником .

Биография 
Родился в 1933 году в Нормале, штат Иллинойс.

Учился в Колорадском университете в Боулдере, в Богословской школе Беркли в Йельском университете, в Богословской школе Чикагского университета, где в 1967 году получил доктора философии по истории религии.

Состоял в Епископальной церкви США, служил капелланом в ВМС США.

В 1967—1997 годах — профессор мировых религий в Университете Южной Калифорнии. С 1997 года — профессор-эмерит в отставке. Был заведующим кафедрой религиоведения Богословской школы Чикагского университета.

Личная жизнь 
Живёт в маленьком городке Охай в Южной Калифорнии. С 1965 года женат на Грейси Фэй Элвуд (Бауман), магистре гуманитарных наук по религии и искусств Богословской школы Чикагского университета, с которой он там же и познакомился. Имеет двух детей: сына Ричарда, преподающего в  и дочь Фэй, выпускницу , преподающую английский язык и религиоведение в .

Научные труды

Монографии

Статьи

Теософские сочинения

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

Религиоведы США
Историки США
Писатели США
Выпускники Колорадского университета в Боулдере
Выпускники Йельского университета
Выпускники Чикагского университета
Преподаватели Университета Южной Калифорнии
Преподаватели Чикагского университета
Религиозные деятели США
Священники
Капелланы
Доктора философии по истории
Исследователи новых религиозных движений
Теософы
Писатели-священники